Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.

Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2009 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры (19 — 21 сентября)

Чили — Австралия

Великобритания — Австрия

Швейцария — Бельгия

Хорватия — Бразилия

Израиль — Перу

Нидерланды — Южная Корея

Румыния — Индия

Словакия — Сербия

Итог 
Место в Мировой группе 2009 года обеспечили себе сборные Австрии, Израиля, Нидерландов, Румынии, Сербии, Хорватии, Чили и Швейцарии.

Сборные Австралии, Индии и Южной Кореи выбывают в первую группу зоны Азия/Океания в 2009 году.

Сборные Бразилии и Перу выбывают в первую группу зоны Америки в 2009 году.

Сборные Бельгии, Великобритании и Словакии выбывают в первую группу зоны Европа/Африка в 2009 году.

Ссылки 
 Официальный сайт

2